

Cinema 
 Un provinciale a New York (The Out-of-Towners) – film del 1970 diretto da Arthur Hiller
 Sperduti a Manhattan (The Out-of-Towners) – film del 1999 diretto da Sam Weisman

Musica 
 The Out-of-Towners – album di Keith Jarrett, Gary Peacock e Jack DeJohnette del 2004